Алексей Николаевич Мякишев (род. 15 января 1971, Киров) — российский фотограф, документалист.

Биография 
После возвращения из армии выбрал профессию фотографа. С 1991 по 1999 работал фотокорреспондентом в нескольких местных газетах. В 1999 переехал и сейчас живёт в Москве. Сотрудничает с несколькими российскими и зарубежными изданиями («Russian Newsweek», «Коммерсантъ», «Helsingin Sanomat», «APU», «Talouselama», «SvD», «Berlinskgske Tidende», «Aftenposten» и другими).

Творческие методы 
Алексей Мякишев фотографирует в классической аналоговой черно-белой технике камерами Leica, Konica, Nikon на плёнку Kodak Tri-X. Любимые фокусные расстояния — 35 и 50 мм. При подготовке работ к выставкам использует технику ручной печати.

Экспозиции 
 1996 — снял совместный проект с немецким фотографом Аннетой Фрик «Два взгляда на Вятку» (Anneta Freack, «Two sights to Viatka»). В том же году выставка прошла в Кировском Художественном музее и в галерее «Nadar» (Германия).
 1999 — принял участие в выставке «Портрет поколения», организованной галереей «Русское Поле».
 2000 — прошла персональная выставка в Университете Ольденбурга, Германия (Oldenburg, Germany).
 2001 — серия работ «Паломники» была продемонстрирована на выставке «Религия на рубеже веков», организованная МДФ г. Москва.
 2006 — работы Алексея показаны на вилле «Margarut Orcenar» во Франции.
 2008 — персональная фотовыставка в «Bibliotheque Municipale D`Auxerre», Франция.
 2009 — совместная выставка «Мы» интернет сообщества документальных фотографов «Photopolygon», г. Новосибирск.
 2009 — персональная выставка «Окна Времени», галерея «Феофания», г. Москва.
 2010 — персональная выставка «Окна времени» галерея «Art-propaganda», г. Самара.
 2010 — персональная выставка «Москва-Вятка» в галерее Maison du Pays Coulangeois, Coulanges la Vineuse, Франция.
 2010 — участие в фотовыставке «Мы» сообщества «Photopolygon», г. Краснодар.
 2010 — участие в благотворительной выставке фотографий «Увидеть Париж…и жить!», г. Москва.
 2010 — персональная выставка «Хроника провинциальной жизни», г. Омск.
 2010 — персональная выставка «Москва-Вятка» в Avallon (Yonne), Франция.

Награды 
 1996 / 1997 — Алексей Мякишев получил стипендию Министерства Культуры России.
 1998 / 2001 — стал призёром «ИнтерФото» за серию о паломниках и за серию фотографий о Северном Урале.
 2010 — 2-е место за серию «Путь к вере» в категории «События» на конкурсе «Премия ФРФ».
 2010 — 3-е место за серию работ «Цхинвал-август» на конкурсе «Bestphotographer».

Ссылки 
 Галерея работ Алексея Мякишева
 

Персоналии:Киров
Персоналии:Москва